Die Kleinkatzen (Felinae) bilden eine Unterfamilie der Katzen (Felidae). Der Begriff „Kleinkatzen“ darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch so große Arten wie der Puma dazugerechnet werden. Die Einteilung der Katzen in die Unterfamilien der Großkatzen und Kleinkatzen beruht nicht auf der Körpergröße, sondern auf den Verwandtschaftsverhältnissen.

Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Großkatzen und Kleinkatzen ist der Bau des Zungenbeins. Keine Art der Kleinkatzen kann brüllen, aber einige Arten der Großkatzen (jedoch nicht alle). Kleinkatzen können miauen, Großkatzen nicht. Alle Katzen können schnurren – die Großkatzen jedoch nur beim Ausatmen, die Kleinkatzen beim Einatmen und beim Ausatmen.

Die schlitzartige Verengung der Pupillen der Augen ist nur bei Kleinkatzenarten zu beobachten, Großkatzen haben grundsätzlich runde Pupillen.

Systematik 
In älteren Systematiken wurden die Katzen in drei Gruppen geteilt, neben den Kleinkatzen waren dies die Großkatzen (Pantherinae) und der abseitsstehende Gepard (Acinonychinae). Molekulargenetische Untersuchungen haben allerdings ergeben, dass der Gepard am engsten mit dem Puma und dem Jaguarundi verwandt ist und daher in die Kleinkatzen eingegliedert werden muss.

Verwandtschaftsverhältnisse der Katzen nach  O’Brien & Johnson 2008.
Im Folgenden werden die Gattungen und Arten gelistet, die von der Cat Specialist Group der IUCN anerkannt werden, außerdem einige zusätzliche Arten aus der Gattung Leopardus, die erst nach der letzten Revision der Katzensystematik durch die Cat Specialist Group der IUCN den Status einer eigenständigen Art erhielten.

 Gattung Acinonyx
 Gepard (Acinonyx jubatus)
 Gattung Caracal
 Karakal (Caracal caracal)
 Afrikanische Goldkatze (Caracal aurata)
 Gattung Asiatische Goldkatzen (Catopuma)
 Borneo-Goldkatze (Catopuma badia)
 Asiatische Goldkatze (Catopuma temmincki)
 Gattung Altwelt-Wildkatzen/Echte Katzen (Felis)
 Graukatze (Felis bieti)
 Hauskatze (Felis catus)
 Rohrkatze (Felis chaus)
 Felis lybica
 Sandkatze (Felis margarita)
 Schwarzfußkatze (Felis nigripes)
 Europäische Wildkatze (Felis silvestris)
 Gattung Pardelkatzen (Leopardus)
 Pantanal-Pampaskatze (Leopardus braccatus)
 Colocolo (Leopardus colocolo)
 Östliche Ozelotkatze (Leopardus emiliae)
 Garlepp-Pampaskatze (Leopardus garleppi)
 Kleinfleckkatze (Leopardus geoffroyi)
 Chilenische Waldkatze (Leopardus guigna)
 Südliche Tigerkatze (Leopardus guttulus)
 Andenkatze (Leopardus jacobitus)
 Muñoa-Pampaskatze (Leopardus munoai)
 Südliche Pampaskatze (Leopardus pajeros)
 Ozelot (Leopardus pardalis)
 Nördliche Tigerkatze (Leopardus tigrinus)
 Langschwanzkatze (Leopardus wiedii)
 Gattung Leptailurus
 Serval (Leptailurus serval)
 Gattung Luchse (Lynx)
 Kanadischer Luchs (Lynx canadensis)
 Eurasischer Luchs (Lynx lynx)
 Pardelluchs (Lynx pardinus)
 Rotluchs (Lynx rufus)
 Gattung Otocolobus
 Manul (Otocolobus manul)
 Gattung Pardofelis
 Marmorkatze (Pardofelis marmorata)
 Gattung Altkatzen (Prionailurus)
 Bengalkatze (Prionailurus bengalensis)
 Flachkopfkatze (Prionailurus planiceps)
 Rostkatze (Prionailurus rubiginosus)
 Sundakatze (Prionailurus javanensis)
 Fischkatze (Prionailurus viverrinus)
 Gattung Puma
 Puma (Puma concolor)
 Gattung Herpailurus
 Jaguarundi (Herpailurus yaguaroundi)

Einzelnachweise

Weblinks 

Katzen